Máslo může být:

 máslo – mléčný výrobek 

příjmení
 Jindřich Máslo (1875–1964) – český hudební pedagog a skladatel
 Radko Máslo (1922–???) – český ekonom